Johann von Sachsen-Coburg ist der Name folgender Personen:

 Johann Wilhelm von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1726–1745), Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Herzog zu Sachsen
 Johann Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1906–1972), deutscher Adliger und Erbprinz von Sachsen-Coburg und Gotha